Владимирово може да се отнася за:

България 
 Владимирово, село в област Добрич;
 Владимирово, село в област Монтана;
 Владимирово, село в област Хасково;

Северна Македония 
 Владимирово, село в община Берово;

Русия 
 Владимирово, село в Александровски район на Владимирска област;
 Владимирово, село в Николски район на Вологодска област;
 Владимирово, село в Багратионовски район на Калининградска област;
 Владимирово, село в Межевски район на Костромска област;
 Владимирово, село в Сусанински район на Костромска област;
 Владимирово, село в Ступински район на Московска област;
 Владимирово, село в Борски район на Нижегородска област;
 Владимирово, село в Пестовски район на Новгородска област;
 Владимирово, село в Частински район на Пермски край;
 Владимирово, село в Мамадишки район на Татарстан.